Tiamat, svéd gothic metal zenekar
Tiamat, a mezopotámiai mitológia istennője